Подкамень — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подкамень — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Подкамень — деревня в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Украина 
 Подкамень — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Подкамень — посёлок городского типа в Бродовском районе Львовской области.